Schwesig ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Schwesig (1898–1955), deutscher Maler und Oppositioneller in der Zeit des Nationalsozialismus
 Manuela Schwesig (* 1974), deutsche Politikerin (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern
 Marius Schwesig (* 1993), deutscher Rapper, siehe Mauli (Rapper)
 Paul Schwesig (* 1985), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur

Familienname